Denti peut faire référence à :

 Denti, une espèce de poissons
 Mino Denti (né en 1945), ancien coureur cycliste italien
 Denti, film italien de Gabriele Salvatores sorti en 2000.